Deira kan syfta på:
Deira (England) – ett historiskt kungarike i England
Deira, Dubai – en stadsdel i Dubai